Famille Bazaine
 Pierre-Dominique Bazaine (1786-1838), polytechnicien, ingénieur et mathématicien français ;
 Pierre-Dominique Bazaine (1809-1893), polytechnicien, ingénieur aux ponts et chaussées français ;
 François Achille Bazaine (1811-1888), maréchal français ;
 Georges Albert Bazaine-Hayter (1843-1914), général français ;
 Jean Bazaine (1904-2001), artiste peintre français.